Mohammad Rizwan ist der Name folgender Personen:

* Mohammad Rizwan (Politiker) (* 1953), indischer Politiker
 Mohammad Rizwan (Cricketspieler) (* 1992), pakistanischer Cricketspieler